A Hosszú hétvége (eredeti cím: Long Weekend) 2021-ben bemutatott amerikai romantikus-filmvígjáték, melynek forgatókönyvírója és rendezője Steve Basilone. A főszerepben Finn Wittrock, Zoë Chao, Damon Wayans, Jr., Casey Wilson, Wendi McLendon-Covey és Jim Rash látható.

A film 2021. március 12-én került a mozikba. A kritikusok kedvezően fogadták a filmet, dicsérték Wittrock és Chao alakítását, valamint a film "váratlan fordulatát". 528.438 dollár bevételt hozott az Egyesült Államokban.

Cselekmény

Egy szerencsétlen író találkozik egy rejtélyes nővel, aki a legjobbkor lép be az életébe.

Szereplők
(Zárójelben a magyar hangok feltüntetve)

 Finn Wittrock – Bart (Czető Roland)
 Zoë Chao – Vienna (Czető Zsanett)
 Damon Wayans, Jr. – Doug (Szatory Dávid)
 Casey Wilson – Rachel
 Wendi McLendon-Covey – Patricia (Kiss Virág Magdolna)
 Jim Rash – Larry (Markovics Tamás)
 Carter Morgan – Teddy

Gyártás

2019 szeptemberében Finn Wittrock, Zoë Chao, Damon Wayans, Jr., Casey Wilson, Wendi McLendon-Covey és Jim Rash csatlakozott a film szereplőgárdájához, a rendező pedig Steven Basilone lett a 2017-ben írt forgatókönyv alapján. A forgatás egy hónapig tartott, és 2019. augusztus 23-án fejeződött be.

Bemutató

2021 februárjában a Stage 6 Films megvásárolta a film forgalmazási jogait, és 2021. március 12-én mutatta be.

Bevétel

A film az első hétvégén t keresett.

Jegyzetek

További információk

2020 filmjei
Amerikai filmvígjátékok
Amerikai romantikus filmek